Проспе́р Пуатеве́н (; 1810 год — 1884 года) — французский писатель-грамматик и лексикограф.

Дебютировал посланиями, антологиями малоизвестной поэзии и драматическими произведениями («Le mari malgré lui», 1842, «Au petit bonheur», 1847, и мн. др.), но известность получил благодаря филологическим работам.

Творчество 
 «Petits poètes français depuis Malherbe jusqu'à nos jours» — антология французской поэзии от Ракана (1589—1670) до Андре Шенье (1762—1794).
 «Les contes tourangeaux, gais devis, recueillis et mis en vers par un lettré du Poitou»
 «Le mari malgré lui» (1842)
 «Etude méthodique et raisonnée des homonymes et des paronymes françaises» (1835, много изданий)
 «Choix de petits drames en vers et en prose» (1841)
 «Cours théorique et pratique de la langue française» (1846—1848)
 «Au petit bonheur» (1847)
 Dictionnaire de la langue française : Glossaire raisonné de la langue écrite et parlée (1855)
 «Grammaire générale et historique de la langue française» (1856)
 Nouveau dictionnaire universel de la langue française (1856)
 «Nouveau dictionnaire universel de la langue française» (1854—60)
 «Cours pratique de la littérature française» (1865)

Источники 

 

Персоналии:Франция
Лингвисты Франции